Skyhook ( от  — «небесный крюк», «крюк для прицепа к небу») — может означать:

Музыка 
  — австралийская рок-группа.

Наука 
  — объяснение сложности дизайна во вселенной, которая не опирается на более низкие и простые слои.

Спорт 
  — используемые в скейтборде и связанных с ним видах спорта привязки — устройства в виде крюков из алюминия, стали или жёсткого пластика, которые служат полуоткрытыми креплениями ботинок наездника к верхней части доски для облегчения прыжков и повышения устойчивости во время езды.
  — крюк, используемый в техническом лазании.
  — устройство для быстрого извлечения запасных парашютов.
  — изобретённая и популяризированная Джимми Коннорсом версия удара ракеткой по мячу над головой позади тела (в большом теннисе), а не спереди, как это делают при традиционном ударе над головой.

Технологии и техника 
 , также известный как .
 Cessna CH-1 (также Cessna Skyhook) — вертолёт, выпущенный в начале 1960-х годов компанией Cessna Aircraft, который продавался в гражданском секторе.
  (также Skyhook) — система подбора самолётом людей с земли.
  — гипотетическое устройство, используемое для поднятия объекта по длинному кабелю, свисающему с неба.
 Orbital Skyhook — концепция инженерного сооружения для безракетного запуска грузов в космос, разновидность космической пращи.
 Скайхук — тип беспилотного воздушного шара, использовавшегося ВМС США в конце 1940-х и 1950-х годах для исследования атмосферы.
 SkyHook JHL-40 — концепция экспериментального летательного аппарата.
  — теория, используемая в некоторых автомобильных подвесках.
  — система, используемая для запуска и восстановления самолётов-паразитов с дирижаблей.

Организации 
  — технологическая компания, которая изобрела гибридное позиционирование.